Песковский переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Песковский переулок — улица в Санкт-Петербурге;
 Песковский переулок — название Красного переулка в Томске в 1870-х годах.

Примечания